Кальдас-де-Рейес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас.  Занимает площадь 68,16 км². Население — 10 045 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Caldas de Reis, Riasbaixas.org
 Web Oficial del Concello de Caldas de Reis
 Web No Oficial del Concello de Caldas

Муниципалитеты Понтеведры